«Роме́о до́лжен умере́ть» () — американский боевик с боевыми искусствами. Режиссёрский дебют кинооператора Анджея Бартковяка.
Премьера в США состоялась 22 марта  года.

Теглайн фильма: «In the city ruled by criminals, two families have forgotten their fear. He will make them remember».

Сюжет 
Между китайской мафией и афроамериканской бандой ведётся война за передел участков в Окленде.

Но однажды убивают младшего сына главы китайской мафии. Узнав об этом, старший брат Хан (Джет Ли), сбежав из гонконгской тюрьмы, решает найти убийцу. По приезде Хан встречает обворожительную Триш О’Дэй (Алия), с которой вместе решаются остановить кровавую войну за деление участков в Окленде и найти убийцу брата.

Актёрский состав

Дубляж

Саундтрек 
Саундтрек к фильму под названием «Romeo Must Die: The Album» был выпущен 28 марта 2000 года на Blackground Records. Состоит из хип-хоп/R&B-песен. Саундтрек разошёлся тиражом 1,5 миллионов копий в США. Спродюсирован Алией, Тимбалэндом, Бэрри Хэнкерсоном и Джомо Хэнкерсоном. Записан в 1999—2000 гг. с участием Алии, а также с Чанте Мур, «Destiny’s Child», Ginuwine, Джо, «Timbaland & Magoo» и другими. Саундтрек содержит три сингла: поп-хит номер один «Try Again», исполненный Алией, дуэт Алии и DMX’а «Come Back in One Piece» и «We At It Again» дуэта «Timbaland & Magoo», который был записан совместно с младшим братом Тимбалэнда, рэпером Sebastian’ом, который и помог обратить внимание аудитории на песню.

Трек-лист 
 «Try Again» — (Aaliyah)
 «Come Back in One Piece» — (Aaliyah featuring DMX)
 «Rose in a Concrete World» (J Dub Remix) — (Joe)
 «Rollin’ Raw» — (B.G. from Ca$h Money)
 «We At It Again» — (Timbaland & Magoo)
 «Are You Feelin’ Me?» — (Aaliyah)
 «Perfect Man» — (Destiny’s Child)
 «Simply Irresistible» — (Ginuwine)
 «It Really Don’t Matter» — (Confidential)
 «Thugz» — (Mack 10 featuring The Comrades)
 «I Don’t Wanna» — (Aaliyah)
 «Somebody’s Gonna Die Tonight» — (Dave Bing featuring Lil’ Mo)
 «Woozy» — (Playa)
 «Pump the Brakes» — (Dave Hollister)
 «This Is a Test» — (Chanté Moore)
 «Revival» — (Non-A-Miss)
 «Come On» — (Blade)
 «Swung On» — (Stanley Clarke featuring Politix)

Номинации 
Фильм получил три номинации на премию «MTV Movie Awards 2001» в категориях «Лучшая драка», «Женский прорыв года» (Алия) и «Лучшая женская роль» (Алия).

Ссылки 
 Официальный сайт /вебархив/
 

Фильмы-боевики США
Ромео и Джульетта
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы о мести
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США 2000 года
Фильмы Warner Bros.